Bachmayer ist der Familienname folgender Personen:

 Emma Bachmayer (1898–nach 1969), deutsche Landfrau und Bäuerin
 Friedrich Bachmayer (1913–1989), österreichischer Paläontologe
 Georg Bachmayer (1913–1945), deutscher SS-Hauptsturmführer
 Hans Matthäus Bachmayer (1940–2013), deutscher Bildhauer und Maler
 Horst Bachmayer (1932–2017), deutscher bildender Künstler und Hochschullehrer
 Josef Bachmayer (* 1940), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Natalia Bachmayer (* 1968), deutsche Journalistin
 Werner Bachmayer (* 1960), österreichischer Kanute
 Wolfgang Bachmayer (* 1948), österreichischer Markt- und Meinungsforscher

Siehe auch:
 Bachmaier
 Bachmayr
 Bachmair
 Bachmeier
 Bachmeyer